AISI — аббревиатура:

 AISI (American Iron and Steel Institute) — американский институт стали и сплавов, разработавший Стандарт AISI обозначения нержавеющих и легированных сталей.
 Нержавеющая сталь AISI 304 — аустенитная сталь, легированная хромом (~18 %) и никелем (~10 %);
 Нержавеющая сталь AISI 316 — аустенитная сталь на базе AISI 304 с добавлением 2,5 % молибдена.
 AISI — Association of Italian Diving Enterprises
 Агентство внутренней информации и безопасности (Италия) (, AISI).